Norrlandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrlandet, Houtskär, 
 Norrlandet (vid Ådön, Nagu), Åboland, 
 Norrlandet (vid Pensar, Nagu), 
 Norrlandet, Kimitoön, 
 Norrlandet, Kyrkslätt, Nyland,

Åland 

 Norrlandet (nordväst Brändö, Åland), ö, 
 Norrlandet (syd Brändö, Åland),

Sverige 

Norrlandet, bebyggelse, Gävle kommun, Gävleborgs län, 
 Norrlandet, Västerviks kommun, halvö, Kalmar län,

Se även
Norrland
Notlandet

Robotskapade Finlandförgreningar